Wlaschek ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Wlaschek (1917–2015), Gründer der österreichischen Handelskette Billa
 Rudolf M. Wlaschek (1915–2010), Historiker